Чемпионат Узбекистана по футболу 1994 — 3-й чемпионат Узбекистана среди профессиональных клубов высшей лиги. Проводился в 2 круга (по одному матчу дома и на выезде) с 27 марта по 27 ноября 1994 года.

Турнирная таблица 

 Клуб "Шифокор" сменил название на ФК "Гулистан"

Результаты матчей

Бомбардиры

См.также 
 Кубок Узбекистана по футболу 1994
 Первая лига Узбекистана по футболу 1994
 Вторая лига Узбекистана по футболу 1994

Ссылки 
 

1994
Спорт в Узбекистане в 1994 году